Бас Эдо Кёйперс (; родился 17 августа 1994, Амстердам, Нидерланды) — нидерландский футболист, защитник клуба «Гоу Эхед Иглз».

Бас — племянник известного нидерландского врача и астронавта Андре Кёйперса.

Клубная карьера 
Кёйперс — воспитанник футбольной академии столичного клуба «Аякс». 30 августа 2013 года в матче против дублёров «Твенте» он дебютировал в Эрстедивизи за дублирующий состав. Летом 2014 года для получения игровой практики Бас на правах аренды перешёл в «Эксельсиор». 30 августа в матче против «Хераклеса» он дебютировал в Эредивизи. По окончании аренды Кёйперс подписал полноценный контракт с роттердамским клубом.

В июле 2017 года перешёл в АДО Ден Хааг, заключив с клубом контракт на два года. 11 августа в матче против «Утрехта» он дебютировал за новый клуб.

Международная карьера 
В 2015 году Кёйперс в составе молодёжной сборной Нидерландов принял участие в Турнире в Тулоне.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Вииторул» Констанца
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»